Serie A2 2010-2011 – edizione del campionato italiano di calcio a 5 di seconda divisione
 Serie A2 2010-2011 – edizione del italiano di calcio femminile di serie A2
 Serie A2 2010-2011 – edizione del italiano di hockey su ghiaccio maschile di seconda divisione
 Serie A2 2010-2011 – edizione del italiano di hockey su pista maschile
 Serie A2 2010-2011 – edizione del italiano di pallacanestro femminile di seconda divisione
 Serie A2 2010-2011 – edizione del campionato italiano di pallamano femminile di terza divisione
 Serie A2 2010-2011 – edizione del campionato italiano di pallamano maschile di terza divisione
 Serie A2 2010-2011 – edizione del campionato italiano di pallanuoto maschile di terza divisione
 Serie A2 2010-2011 – edizione del campionato italiano di pallavolo femminile di seconda divisione
 Serie A2 2010-2011 – edizione del campionato italiano di pallavolo maschile di seconda divisione
 Serie A2 2010-2011 – edizione del campionato italiano di rugby a 15 maschile di terza divisione